Händler steht für:

 Händler, Personen, die Handel betreiben
 Handelsunternehmen, Unternehmen (juristische Personen) des Handelsgewerbes

Händler oder Haendler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Händler (* 1964), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin
 Ernst-Wilhelm Händler (* 1953), deutscher Unternehmer und Schriftsteller

 Gert Haendler (1924–2019), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer

 Paul Händler (1833–1903), deutscher Maler
 Raphaela Händler (* 1940), deutsche katholische Ordensschwester und Ärztin
 Rolf Händler (* 1938), deutscher Maler
 Stella Händler (* 1962), Schweizer Filmproduzentin
 Willi Händler (1902–1975), deutscher Rennrodler
 Wilhelm Haendler (1863–1938), deutscher Theologe
 Wolfgang Händler (1920–1998), deutscher Computerpionier, Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Haendler & Natermann, deutscher Verpackungshersteller
 Hendler